Cristina de Francia (París, 10 de febrero de 1606 - Turín, 27 de diciembre de 1663) fue una noble francesa.

Primeros años
Cristina nació en el Palacio del Louvre en París. Fue el tercer hijo y segunda hija del rey Enrique IV de Francia y de su segunda esposa, la reina María de Médicis. Era hermana menor de Luis XIII de Francia y de Isabel de Francia. Era también hermana mayor de Nicolás Enrique de Francia, Gastón de Orleans y de Enriqueta María de Francia. Cristina era cuñada de Felipe IV de España a través de Isabel y de Carlos I de Inglaterra a través de Enriqueta María de Francia.
 
Después del matrimonio de su hermana mayor Isabel en 1615 con el futuro Felipe IV de España, Cristina tomó el título honorífico de Madame Royale, indicando su estatus más alto como la hija mayor y soltera de la corte de su padre. Después de su matrimonio, el título pasó a su hermana menor, Enriqueta María de Francia.

Matrimonio
Se casó el 10 de febrero de 1619 con Víctor Amadeo I, duque de Saboya y príncipe de Piamonte en el Palacio del Louvre en París. Desde 1619 hasta el ascenso de su marido, fue conocida como Princesa de Piamonte. Él era un hijo de Carlos Manuel I de Saboya y la Infanta Catalina Micaela de España. Catalina Micaela era a su vez una hija de Felipe II de España y de Isabel de Valois. Se dice que era volátil y frívola. Educada en la corte francesa, introdujo la cultura francesa a la corte de Saboya, y más tarde vivió en el Palacio Madama de Turín que había reconstruido. Ella también fue la fuerza impulsora para la reconstrucción del Castillo del Valentino, así como las adiciones al Palacio Real de Turín. Ella también lo haría más tarde con el propio Palacio Madama de Turín, antigua residencia de su cuñado Mauricio de Saboya.
 
Ella hizo todo lo que pudo para asegurarse de que su corte rivalizaba en esplendor de su hermana Enriqueta María de Francia, esposa de Carlos I de Inglaterra. Cristina animó a su marido a reclamar su derecho al título de rey de Chipre y de Jerusalén, un "reino" que le llevó a ser etiquetado como "un rey sin corona". Ella no mantuvo en secreto que quería ser una reina en lugar de una duquesa, también quería transformar el pequeño Ducado de Saboya en una pequeña Francia.

Regente
Víctor Amadeo I se convirtió en duque tras la muerte de su padre el 26 de julio de 1630. Cuando su marido murió en 1637, fue designada regente en nombre de su hijo Francisco Jacinto. A la muerte de Francisco Jacinto en 1638, su segundo hijo Carlos Manuel II de Saboya se convirtió en duque y Cristina mantuvo la regencia. El príncipe Mauricio de Saboya y su hermano menor, el príncipe Tomás Francisco de Saboya-Carignano se disputaban el poder de su cuñada, y su séquito francés. Cuando el primer heredero Francisco Jacinto murió en 1638, los dos hermanos comenzaron la guerra civil piamontesa, con el apoyo español. Los dos partidos fueron llamados "principistas" (partidarios de los Príncipes) y "madamistas" (partidarios de Madama Reale). Cristina era conocida por sus muchos amantes, un rasgo de su padre Enrique IV, quien era famoso por sus muchas amantes también. Los príncipes con el apoyo de tropas españolas provenientes de Milán, ocuparon Chieri, Chivasso, Ivrea, Moncalieri, Vercelli y Verrua Savoia. Fracasando en la toma de las ciudades de Cherasco y Turín en 1640.
 
Después de cuatro años de lucha, Cristina salió victoriosa, gracias al apoyo militar francés. No sólo mantuvo el ducado para su hijo, ella también impidió que Francia consiguiera demasiado poder en el Ducado. Cuando se firmó la paz el 14 de junio de 1642, Mauricio se casó con su sobrina de catorce años de edad, Luisa Cristina de Saboya, abandonando el título de cardenal y previa dispensa del papa Paulo V. Se convirtió en gobernador de Niza de donde expulsó a las tropas españolas, que mantuvieron ocupado Vercelli hasta 1659. Cristina de Francia se quedó con el control del Ducado de Saboya, hasta que su hijo pudiera seguir sus pasos, su regencia oficial terminó en 1648, pero permaneció en el poder hasta su muerte.

Durante la regencia de Cristina, se dieron importantes luchas internas contra los valdenses, en los Valles Valdenses, que se conocen como las Pascuas piamontesas, las que derivaron finalmente en la concesión de las Patentes de Gracia, que restablecieron parcialmente las libertades religiosas de los valdenses, ya establecidas en la Paz de Cavour.  
 
Vivió una vida privada sin inhibiciones y tenía relaciones con el embajador de Francia, Marini, con su cuñado Mauricio, y el conde Filippo d'Agliè, un hombre guapo, sabio y valiente que se mantuvo fiel a ella toda la vida. El 4 de marzo de 1663 vio a su hijo Carlos Manuel casarse con su sobrina Francisca Magdalena de Orleans (Madeleine Françoise d'Orléans, en francés). Francisca Magdalena era la hija menor sobreviviente de Gastón de Orleans, su hermano menor. Ella murió en el Palacio Madama de Turín en 1663 a la edad de 57 y fue enterrada en la Basílica de Santa Andrea. Ella había sobrevivido a cuatro de sus siete hijos.
 
Francisca Magdalena murió en 1664 y su hijo más tarde se casó con otra prima, María Juana Bautista de Saboya-Nemours. María Juana daría a luz a Víctor Amadeo II de Saboya que más tarde se casaría con otra princesa francesa (y miembro de la Casa de Orléans) Ana María de Orleans.

Descendencia 
Cristina y Víctor Amadeo tuvieron siete hijos:

Luis Amadeo (1622 - 1628), heredero; 

Luisa Cristina (1629 - 1692), se casó  en 1642 con el príncipe Mauricio de Saboya (1593 - 1657); 

Francisco Jacinto (1632 - 1638), duque de Saboya y príncipe de Piamonte; 

Carlos Manuel (1634 - 1675), duque de Saboya y príncipe de Piamonte con el nombre de Carlos Manuel II; 

Margarita Yolanda (1635 - 1663), casada en 1660 con el duque Renato II de Parma (1630 † 1694); 

Enriqueta Adelaida (1636 - 1676), casada en 1650 con Fernando María Elector de Baviera (1636 - 1679); 

Catalina Beatriz (1636-1637);

Ancestros

Cine y televisión
Cristina ha sido interpretada en la ficción por:

Serie de televisión

Títulos

Referencias

Enlaces 

Duquesas consortes de Saboya del siglo XVII
Hijas de Francia del siglo XVII de la dinastía de los Borbones
Nacidos en París
Fallecidos en Turín
Consortes de la casa de Borbón de Francia